Arnesson ist der Familienname folgender Personen:
 Lars Arnesson (* 1936), ehemaliger schwedischer Fußballspieler und -trainer
 Linus Arnesson (* 1990), schwedischer Handballspieler
 Peter Arnesson (* 1980), schwedischer Ski-Orientierungsläufer

Siehe auch:
 Árnason 
 Arneson